Эффект Баушингера — явление в теории пластичности, которое заключается в уменьшении предела упругой деформации после предварительной малой пластической деформации противоположного знака. Наблюдается практически во всех поликристаллических веществах. Эффект Баушингера является проявлением неупругости материала в зоне перехода к упругопластическим деформациям. Назван по фамилии И. Баушингера, который обнаружил его при исследованиях каменной соли.

Кривая деформации на рисунке воспроизводит предварительное нагружение (например, растяжение) образца до малых значений пластической деформации и последующую разгрузку. При повторном нагружении в противоположном направлении (сжатии), вследствие эффекта Баушингера, материал деформируется легче, чем он бы деформировался под действием нагружения того же направления, что и предыдущее. Эффект обнаруживается при малых значениях предварительной деформации (до 1 %), уменьшаясь при увеличении её величины.

С точки зрения дислокационного механизма пластической деформации эффект Баушингера указывает на то, что при повторном деформировании заблокированным перед препятствиями дислокациям легче двигаться в направлении, противоположном к их движению при предварительной пластической деформации.

Эффект Баушингера имеет важное практическое значение при циклической деформации металлов, влияя на процессы усталостного разрушения, при деформации дисперсионноусиленных сплавов.

Литература 
 Wyrzykowski J.W., Pleszakow E., Sieniawski J. Odkształcanie i pękanie metali. — Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999.  — 406.

Материаловедение